ARA Nueve de Julio  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь дати проголошення Декларації про незалежність Аргентини.

 ARA Nueve de Julio (1893) — бронепалубний крейсер. На службі протягом 1893-1930 років. Розібраний у 1930 році
 ARA Nueve de Julio (C-5) — важкий крейсер типу «Бруклін». На службі протягом 1939-1978 років.

Назви військових кораблів Аргентини